La chaîne L'Équipe est une chaîne de télévision sportive nationale française du groupe Amaury Média lancée le  sous le nom de L'Équipe TV. Elle est rebaptisée L’Équipe 21 lors de son passage sur la TNT le  puis La chaîne L'Équipe le .

Histoire

1998 - Le lancement 
Le , sous l'impulsion de Jean Hornain, le groupe Amaury lance la déclinaison télévisuelle du journal sportif L'Équipe.

Le , à la suite de son appel à candidatures pour la diffusion de six chaînes nationales en haute définition sur la TNT, le CSA auditionne le projet du groupe Amaury. Le groupe présente un unique projet L'Équipe TV, renommé pour l'occasion L'Équipe HD. La chaîne est soutenue par le Comité national olympique et sportif français et les sociétés de courses hippiques au détriment de l'autre projet de chaîne sportive auditionnée, RMC Sport HD présenté par NextRadioTV.

Le , le CSA annonce que le projet L'Équipe HD est sélectionné pour faire partie des six nouvelles chaînes de la TNT HD.

Le , le CSA lui attribue le canal 21 sur la TNT. Le Groupe Amaury décide d'intégrer ce nombre dans le nom de la chaîne, L'Équipe HD est alors renommée le  L'Équipe 21.

La chaîne est lancée le  à  par Lionel Rosso et Gaëlle Millon.

La chaîne bénéficie de synergies avec le journal L'Équipe dont elle partage les locaux à Boulogne-Billancourt, certains journalistes de ce dernier étant consultants pour la chaîne de télévision.

En , la chaîne remanie sa grille des programmes. Ainsi, les week-ends, la chaîne lance une matinale incarnée en direct, ainsi que la tranche Samedi / Dimanche Live la journée. En semaine, une nouvelle émission spécialisée dans le Football, Formule Foot est créée. Une émission de débat, Question de sport, est lancée et un magazine d'enquête, L'Équipe Investigation est programmé de manière événementielle.

2014 - L'ascension 
En 2014, sous la direction de Xavier Spender la chaîne remanie sa grille de programme et devient, avec la diffusion de la cérémonie du FIFA Ballon d'Or, la première chaîne de la TNT HD à franchir le million de téléspectateurs avec 1,2 million de téléspectateurs en moyenne.

La chaîne diffuse plusieurs émissions :
 Sport Confidentiel : magazine de reportages consacré au sport présenté par Gaëlle Millon, en première partie de soirée.
 L'Équipe Type : émission football animée du lundi au jeudi par Jean-Christophe Drouet et du vendredi au dimanche par Pierre Nigay.
 On va s'en mêler : émission de rugby présentée par Benoit Cosset le dimanche à 17 h 45, avec des consultants tels qu'Éric Blanc, Daniel Herrero et Christophe Dominici.
 Prolongations : émission de basket présentée par Gaëlle Millon et Richard Dacoury le vendredi à 20 h 10.
 SportBuzz : magazine média-business présenté par Claire Arnoux le samedi à 12 h 30 entourée d'Étienne Moatti, Virgile Caillet et Sacha Nokovitch.
 Frères de Sport : documentaires produit par Bixente Lizarazu sur diverses disciplines. Chaque documentaire est suivi d'une émission ou d'un débat en plateau.
 Zap21 : le zapping des moments insolites de la semaine, présenté par Raphael Sebaoun.
 Le Sport fait sa Pub : magazine sur les meilleures publicités liées au sport présenté par Claire Arnoux.
 Ultimate Rush : soirée sports extrêmes présentée par Clio Pajczer les mardis soirs avec une collaboration sur les événements estampillés Red Bull.

2015 - De la chaîne d'information à la chaîne des retransmissions 
Cyril Linette est nommé à la tête de la chaîne début 2015 et est chargé de faire progresser les audiences de la chaîne, avec pour objectif d'atteindre 1 % de part d'audience moyenne d'ici 2017 et l'équilibre financier en 2020.

En , la chaîne annonce la diffusion en direct de l'intégralité de la saison 2015 de WRC.

Encore du basket avec le tournoi européen de Montpellier (20-) et un match de gala organisé par Tony Parker.

Le , L'Équipe 21 diffuse High Side, une émission moto de 26 minutes présentée par des journalistes du magazine Moto et Motards.

En juin 2015, la chaîne retransmet la  du Tour de Suisse ainsi que la  des Jeux européens. À cette occasion, L'Équipe 21 réalise sa meilleure audience historique avec une PdA de 0,8 % sur les individus de 4 ans et +

En 2016, L'Équipe 21 évolue et décolle en termes d'audience, en réalisant en  sa meilleure audience et en devenant la chaîne sportive de la TNT. Elle peut ainsi prouver son existence au sein des différentes chaînes de télévision françaises.

Cependant, la chaîne ainsi que le journal L'Équipe se mettent en grève le , en raison du plan de refonte éditorial mené par Cyril Linette. En cause, le plan de départs volontaires prévoyant le départ de 60 collaborateurs sur les 150 que compte alors la chaîne. L'objectif est de réduire le nombre d'émissions d'information au profit de plus nombreuses retransmissions en direct.

Le , la chaîne est cinquième de toutes les chaînes nationales grâce à la diffusion de la finale de football France-Italie avec l'équipe de France U19. Elle s'offre donc son record historique avec au moins 1 million de téléspectateurs devant le match, et 2,3 % de part de marché dans la journée.

Après que le CSA a donné son aval le , L'Équipe 21 change de nom pour La chaîne L'Équipe le  à 14 h 30. L'idée est ici de pouvoir créer une marque unique autour des différents supports du groupe (presse, internet et télévision).

La chaîne change ainsi de grille des programmes. Seules les émissions L'Équipe Type, L'Équipe Enquête et L'Équipe du soir continuent à exister, cette dernière gagnant une première partie en access prime time. Du côté des retransmissions sportives, la chaîne annonce avoir acquis les droits du Tour d'Italie jusqu'en 2020 ainsi que d'un certain nombre de classiques italiennes dont le Milan-San Remo, de rencontres de Fédérale 1 de rugby, de la Coupe du monde de biathlon ainsi que des matches officiels et amicaux de l'AS Saint-Étienne, notamment de Ligue 1.

La diffusion du Tour d'Italie 2017 permet à la chaîne de battre des records d'audience. Ainsi, la chaîne se classe  chaîne de France à l'arrivée de la  étape avec 1,1 million de téléspectateurs, et bat son record d'audience historique avec 3,0 % de PDA pour la  étape le . Elle affiche, pour la dernière demi-heure de l'étape, une moyenne record de 17,5 % de PDA avec 1,4 million de téléspectateurs.

À partir de septembre 2018, La chaîne L'Équipe retransmet l'intégralité des matchs de la Ligue des nations, avec les meilleurs matchs sur son antenne, les matchs de l'équipe de France de football en différé, et tous les autres matchs en direct sur son site internet.

À partir de , la chaîne retransmet en direct un match du championnat NFL (football américain) chaque dimanche puis un match de playoff par week-end en  et . Le , le Super Bowl LV est retransmis en direct pour la  fois sur la chaîne.

Depuis , la chaîne diffuse chaque samedi soir des émissions (best-of) présentant des combats de MMA (Arts martiaux mixtes) s'étant déroulés dans le cadre de l'UFC. Ces diffusions remplacent les émissions de catch de la WWE diffusées depuis .

En 2020, La chaîne L'Équipe obtient la meilleure audience de son histoire avec une moyenne de  téléspectateurs, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2019. L'Équipe d'Estelle (260 000 spectateurs), L'Équipe du soir (245 000) et La grande Soirée (225 000) sont les trois émissions qui récoltent le plus d'audience.

Le 2 mars 2023, à la suite de la diffusion du match de 1/2 finale de coupe d'Espagne Real Madrid / FC Barcelone, la chaine enregistre un record d'audience historique pour un match de football avec 1,1 millions de téléspectateurs soit 5,6 % de part d'audience ce qui fait de la chaine, la quatrième chaine nationale.

Identité visuelle

Logos

Slogans 
  (2012-2016) ;
  (2012-2017) ;
  (depuis 2017) ;
  (depuis 2018).

Programmes 
La chaîne L'Équipe propose une grille construite autour des événements sportifs en direct, l'information, les documentaires et magazines.

Émissions 
 L'Équipe du soir : émission décryptant l’actualité sportive présentée du lundi au vendredi par Olivier Ménard (depuis 2008) et Messaoud Benterki le dimanche soir (depuis 2017)
 L'Équipe Enquête (depuis 2016)
 L'Équipe Type (2014-2017)
 L'Équipe de Thomas : émission décryptant un grand moment sportif ou grand champion présentée par Thomas Hugues (2017- 2018)
 L’Équipe Mercato : émission décryptant l’actualité sportive durant la période du mercato (depuis 2017)
 L'Équipe d'Estelle : émission décryptant l’actualité sportive présentée par Estelle Denis (2017-2021)
 Les Grands Live de La chaîne L'Équipe : émission présentée par Messaoud Benterki qui encadre les retransmissions sportives en direct du weekend (depuis 2016)
 La Grande Soirée : émission présentée par Messaoud Benterki commentant les matchs de Ligue 1 de Ligue des champions ou de Ligue Europa sans images (depuis 2016 le dimanche soir et certains mardi et mercredi soir)
 The Grand Tour : diffusion des épisodes inédits 1 et 13 de la saison 1 le 
L'Équipe de Greg : émission décryptant l'actualité sportive présentée par Grégory Ascher (depuis 2021)

Retransmissions sportives

Omnisports 
  Monde
 Jeux mondiaux (2017)
 Jeux Paralympiques (2021 - résumé quotidien)
 
 Jeux européens en exclusivité (2015-2019)

Football 
  Monde
 Coupe du monde des clubs de la FIFA : finale en 2019 et phases finales de 2020 à 2022 
 Coupe du monde de football à 6 (Depuis 2017)
 
 Copa América (2021)
 Copa Libertadores : finale (2021)
  
 Rencontres africaines lors des semaines internationales (depuis 2021), ce qui inclut :
 les éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football 2022
 
 Rencontres européennes lors des semaines internationales (2018-2026), ce qui inclut :
 les éliminatoires du Championnat d'Europe de football 2020 et 2024 en intégralité
 les éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde de football 2022 et 2026 en intégralité
 la Ligue des nations (2018-2026) : tous les matchs dès le 2ème choix (2018-2022) et tous les matchs hors équipe de France (2022-2026)
 les matches amicaux de sélections européennes
 Championnat d'Europe espoirs (2017)
 Championnat d'Europe des moins de 19 ans (2016-2020)
 Championnat d'Europe féminin des moins de 19 ans (2018-2020)
 Championnat d'Europe des moins de 17 ans (depuis 2016)
 
 Ligue 2 (saison 2021-2023) : multiplex (2021-2022) et diffusion d’une affiche du multiplex (2022-2023) le samedi soir à 19 heures 
 
 Coupe du Roi (2020-2025)
 Supercoupe d'Espagne de football (2020-2025)
 
 Coupe d'Allemagne de football (2020, 2021-2025)
 
 Coupe d'Italie de football : finale (2019) et phases finales (depuis 2022)

 Anciennes diffusions 

  Monde
  (2017)
 
 Championnat d'Europe de futsal (2018)
  (2017)
 
 Croky Cup : diffusion de la finale en direct
 
 Trophée Joan Gamper (2016 et 2017)
 Trophée Santiago Bernabéu (2016 et 2017)
 
 Série B : (2015-2018)
 
 Championnat de Russie : (2015-2018)
 Coupe de Russie (jusqu'en 2018)
 
 The Scottish League Cup
 Scottish Cup (2015-2016 ; 2021)
 
 Coupe du Portugal de football : finale (2020)

Futsal 
 
 Qualifications du Championnat d'Europe : Matchs de l’équipe de France (depuis 2021)
 Ligue des champions (depuis 2021)

Football américain 
 
 NFL (depuis 2020)
 Super Bowl (depuis 2020)

Basket-ball 
 
 Euroleague, 2021-2023 (Matchs de Lyon-Villeurbanne, Association sportive de Monaco (basket-ball), saison régulière, playoffs et Final Four)
 Eurocup, 2013-2016 (Matchs de Limoges CSP ou JSF Nanterre)
 
 Championnat d'Espagne, 2015 - 2016
 Supercoupe d'Espagne, 2015 - 2016
 Coupe du Roi de basket-ball, 2015 - 2016
 
 Championnat de France, 2015 - 2016 ; 2020 - 2021
 Coupe de France de basket-ball, finale (depuis 2021)
 Coupe de France féminine de basket-ball, finale (depuis 2021)
 Ligue féminine de basket-ball, 2020 - 2021
 Équipe de France féminine de basket-ball : Matchs amicaux (2021)
 Équipe de France masculine de basket-ball : Matchs amicaux (2021) 
 
 Championnat d'Italie, 2015 - 2016
 Supercoupe d'Italie, 2015 - 2016
 Coupe d'Italie de basket-ball, 2015 - 2016

Basket-ball 3x3 
  Monde 
 Coupe du monde de basket-ball 3x3 (2022-2023)
 Coupe du monde féminine de basket-ball 3x3 (2022-2023)
 Coupe du monde masculine de basket-ball 3x3 U23 (2022-2023)
 Coupe du monde féminine de basket-ball 3x3 U23 (2022-2023)
 FIBA 3x3 World Tour (2020-2023)
 Coupe d’Europe masculine de basket-ball 3x3 (2022-2023)
 Coupe d’Europe féminine de basket-ball 3x3 (2022-2023)

Handball 
  Monde
 Championnat du monde junior masculin (2019)
 
 Championnat d'Europe des moins de 20 ans masculin de handball (2022)
 Ligue des champions de l'EHF masculine (parcours des clubs français) (2 matchs en 2022)
 Coupe de l'EHF féminine (parcours des clubs français en 2017)
 Coupe Challenge féminine (finale en 2014)
 
 Équipe de France féminine (Golden League) (2020-2022)
 Équipe de France masculine (Golden League (2020-2022)  et qualifications pour l'Euro 2020)
 Coupe de France masculine et féminine (2018-2020)
 Playoffs de la Ligue Butagaz Énergie (2020)

Cyclisme 
  Monde
 Championnats du monde de cyclisme sur piste (2018-2024)
 Coupe du monde de cyclisme sur piste (2017-2024)
 Championnats du monde de VTT (2017-2024)
 Coupe du monde de VTT (2017-2024)
 Championnats du monde de cyclo-cross (2017-2024)
 Coupe du monde de cyclo-cross (2017-2024)
 Championnats du monde de BMX (2017-2024)
 Championnats du monde de cyclisme urbain (2017-2024)

 
 Championnats d'Italie de cyclisme sur route (depuis 2017)

Grand Tour
 
 Tour d'Italie en intégralité (2017-2020)

UCI World Tour
 
 Tour Down Under (depuis 2017)
 Cadel Evans Great Ocean Road Race (depuis 2017)

 
 Circuit Het Nieuwsblad (depuis 2016)
 À travers les Flandres (depuis 2015)
 Gand-Wevelgem (depuis 2017)

 
 Tour d'Abou Dabi (depuis 2017)

 
 Strade Bianche (2017-2020)
 Tirreno-Adriatico (2017-2020)
 Milan-San Remo (2017-2020)
 Tour de Lombardie (2017-2020)

 
 Tour de Romandie (depuis 2017)
 Tour de Suisse (depuis 2015)

UCI America Tour
 
 Tour d'Alberta (depuis 2016)

 
 Tour de l'Utah (depuis 2016)

UCI Asia Tour
 
 Tour de Dubaï (depuis 2017)

UCI Europe Tour
 
 Grand Prix de l'Escaut (depuis 2015)
 Flèche brabançonne (depuis 2017)
 Brussels Cycling Classic (depuis 2017)

 
 Tour de Burgos (depuis 2017)

 
 Les Boucles Drôme-Ardèche,
 Drôme Classic (depuis 2017)
 Classic Sud Ardèche (jusqu'en 2017)
 Boucles de la Mayenne (depuis 2017)
 Étoile de Bessèges (depuis 2018)
 Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine (depuis 2018)
 Tour de La Provence (depuis 2018)

 
 Tour de Grande-Bretagne (depuis 2014)

 
 Grand Prix de l'industrie et de l'artisanat de Larciano (depuis 2017)
 Tour des Alpes (depuis 2017)
 Coppa Agostoni (depuis 2017)
 Coppa Bernocchi (depuis 2017)
 Grand Prix Bruno Beghelli (depuis 2017)
 Tour d'Émilie (depuis 2017)
 Trois vallées varésines (depuis 2017)
 Milan-Turin (depuis 2017)

 
 Tour des Fjords (depuis 2015)
 Tour de Norvège (depuis 2017)

UCI World Tour féminin
 
 Cadel Evans Great Ocean Road Race (depuis 2017)

 
 The Women's Tour (depuis 2017)

Volley-ball 
  Monde
 Championnat du monde masculin (2018)
 Ligue des nations - Final Six (2018)
 Championnat du monde des clubs (depuis 2016)
 Tournoi de qualification olympique 2016
 Tournoi de qualification olympique 2020

 
 Championnat d'Europe masculin (depuis 2017)
 Championnat d'Europe féminin (depuis 2017)

 
 Ligue A Masculine : 16 matchs par saison (2015-2018)
 Ligue A Féminine : 8 matchs par saison (2015-2018)
 Supercoupe de France (2015-2018)
 Supercoupe de France Féminine (2015-2018)

 Beach Volley
  Monde
 Championnats du monde

 
 Championnats d'Europe

Tennis 
  Monde
 Match in Africa (2020). Ce match oppose Rafael Nadal à Roger Federer.
  
 ATP 250
 Open Sud de France (jusqu’en 2016)

Gymnastique 
  Monde
 Coupe du monde de gymnastique artistique (depuis 2021)

Ski alpin 
  Monde
 Coupe du monde de ski alpin : étapes françaises (2021-2025)
 Championnats du monde de ski alpin (2025)

Biathlon 
  Monde
 Coupe du monde en intégralité (2015-2026)
 Championnats du monde (2015-2026)
 Championnats du monde juniors (2015-2026)

 
 Championnats d'Europe (2015-2026)
 IBU Cup (2015-2026)

 
 Coupe du monde : étape française au Grand Bornand (2013)

Hockey sur glace 
  Monde
 Tournoi de qualification aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 (2017)
 Championnat du monde (2018 et 2019)

 
 Ligue des champions : clubs français et finale

 
 Ligue Magnus : une rencontre par mois ainsi que les play-offs (2015-2018)
 Coupe de France : seulement la finale (2014-2017)
 Certains matches de préparation de l'équipe de France au Mondial 2016 puis à celui de 2018 et 2019

Autres sports d'hiver 
  Monde
 Championnats du monde juniors de ski alpin (2016)
 Coupe du monde de snowboard en intégralité (2018-2019) et (2019-2020)(2020-2021)
 Coupe du monde de ski acrobatique en intégralité (2018-2019) et (2019-2020)
 Championnats du monde de patinage de vitesse sur piste courte (2018)
 Coupe du monde de bobsleigh
 Championnats du monde de bobsleigh
 Coupe du monde de luge
 Championnats du monde de luge
 Championnats du monde de curling

 
 Championnats d'Europe de curling
 Les courses de ski de fond Ski Classics et Vasaloppet (depuis 2018)

 
 Red Bull Crashed Ice : étape française (2015-2018)

Judo 
  Monde
 Championnats du monde (2017-2020, depuis 2022)
 World Masters (2017-2020)
 Grands Slams (2017-2020)
 Grands Prix (2017-2020)

 
 Championnats d'Europe (depuis 2014)
 Championnats d’Europe des clubs 

 
 Tournoi de Paris (jusqu'en 2020)
 Championnat de France
 Championnat de France par équipes

Boxe 
  Monde
 Championnats du monde WBA, WBC, IBF, WBO
  : diffusion du match opposant Carl Frampton à Kiko Martínez.
  : diffusion du match opposant Jean-Marc Mormeck à Mateusz Masternak.
  : diffusion du match opposant Gennady Golovkin à Martin Murray.
  : diffusion du match opposant Carl Frampton à Christopher Avalos.
  : diffusion du match opposant Youri Kayembre Kalenga à Denis Lebedev.

 
 Championnats d'Europe EBU

 Combats d'Estelle Mossely en exclusivité (juil. 2018-déc. 2020)

Autres sports de combat 
 Catch américain
 WWE Raw (2018-2021)
 WWE SmackDown (2019-2021)
 WWE NXT (2019-2021)

 Jujitsu
 Championnats du monde de Jujitsu (2014)

 Kickboxing
  Monde
 Glory World Series (depuis 2016)
 Enfusion Live (depuis 2016)
 Kickboxing Talents (depuis 2016)
 Dark Fights (depuis 2016)

 Sumo
 
 Grand Sumo Tournaments (depuis 2017)

 MMA
 
 Ultimate Fighting Championship

Rugby 
à XV 
  
 Coupe d'automne des nations : matchs de l’Angleterre et de l’Italie (2021-2023)
 Test-matches de l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Argentine, l’Uruguay, le Tonga, l’Afrique du Sud, l’Italie, l’Ecosse, le Pays de Galles et de l’Irlande (2022 & 2023)
 Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans : matches de l'équipe de France sur la chaîne et les autres matchs sur la plateforme (depuis 2022)
 
 Fédérale 1, jusqu'en 2021
 Barbarians français à domicile, jusqu'en 2021
 Tournée des Sharks contre le RC Toulon et le Stade toulousain (2016)

à XIII
  Monde
 Test-matchs internationaux
 Matchs de Super League (2020)
 
 Coupe d’Angleterre de rugby à XIII : matchs des Dragons Catalans (2020)
 
 Finale du Championnat de France (2015 et 2017)

à sept
 
 Seven's Grand Prix Series

Pétanque 
  Monde
 Coupe du Monde de pétanque féminine
 Mondial La Marseillaise à pétanque 
 
 Europétanque (2017)
 
 Coupe de France des clubs de pétanque
 Trophée des Villes, pour la période 2015-2018
 Les Masters de pétanque, pour la période 2016-2019
 Grande finale PPF

Sports mécaniques 
  Monde
 Formule E (depuis 2021)
 World Endurance Championship (WEC) - sauf les 24 Heures du Mans (2016-2020)
 - dont les 24 heures du Mans depuis 2021
 Championnat du monde d'endurance moto 
 Championnat du monde de rallycross (2014-2020)
 Championnat du monde des rallyes (WRC) (2015-2018)
 Air Race (2015)
 Red Bull X-Fighters (2015)

 
 Enduropale (depuis 2015)
 Trophée Andros (jusqu'en 2019)
 Supercross Paris-Bercy
 Championnat de France de rallycross
 24 Heures Camion : résumé

Athlétisme 
 Ligue de diamant  (depuis 2021)
 All Star Perche  (depuis 2021)
 Pro Athlé Tour  (depuis 2020)
 Championnats de France d'athlétisme  (depuis 2020)
 IAAF World Challenge   (depuis 2020)
 Marathon de Hambourg  (depuis 2021)
 Marathon de Berlin (depuis 2018)
 Marathon de Londres (depuis 2019)
 Marathon de Prague (2019)
 Marathon de New York (depuis 2021 ; en différé)
 Marathon d'Amsterdam (depuis 2021)
 Marathon de Barcelone (depuis 2021)
 Marathon de Milan (depuis 2021)
 Marathon de Sydney
 Marathon de Valence
 Marathon de Venise
 Perche Élite Tour (jusqu'en 2016)

Sport électronique 
  Monde
 Electronic Sports World Cup, 2015-2017

 
 E-Football League, depuis 2016 (Tournoi de FIFA 16)
 E-Football Cup, depuis 2017 (Tournoi de FIFA 17)

Voile 
 Vendée Globe (depuis 2020)
 Brest Atlantiques
 Tour de France à la voile
 Transat Jacques Vabre (depuis 2021)
 Route du Rhum (depuis 2022)

Autres sports 
 World Series of Poker (depuis 2022)
 Ultra Trail Mont-Blanc (depuis 2022)
 UTMB World Series (depuis 2022)
 Coupe du monde de triathlon
 Championnats du monde d'aviron (depuis 2017)
 Championnats du monde de badminton (depuis 2018)
 Championnats du monde de slalom (canoë-kayak) (2018)
 Championnats du monde d'escalade de 2019
 
 Épreuves de bûcheronnage sportif organisées par Timbersport Stihl Series.
 Challenge International de Paris 2020 - Coupe du monde de fleuret

Audiences 

Source : Médiamétrie

 :

Records d'audience 
La chaîne réalise de très bons scores depuis la mi-2015. Elle réalise des journées à plus de 1 % de part d'audience en moyenne.

En janvier 2016, la chaîne réalise ses meilleures audiences avec entre autres la diffusion de la remise du Ballon d'or 2015 qui a réuni 1,2 million d'amateurs de football, soit 4,3 % du public, du tournoi de qualification olympique masculin pour les Jeux olympiques d'été de 2016 et de la Coupe du monde de biathlon 2015-2016.

Le , la chaîne réalise sa deuxième meilleure journée en audience. Elle aura réuni en moyenne 1,4 % du public, alors que la moyenne en audience de la chaîne est de 0,9 % de part d'audience environ. Un pic d'audience à  téléspectateurs a été enregistré à 22 h 35 (fin du match de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City). La chaîne revendique également avoir réuni  téléspectateurs en moyenne avec le dispositif employé autour de ce match.

Le , L'Équipe 21 réalise son nouveau record d'audience historique avec la diffusion de la finale de l'Euro U19 opposant la France à l'Italie qui a réuni  personnes soit 5,2 % de parts d'audience. Il y eut un pic à  personnes lors de la fin de rencontre. Ce soir là, L'Équipe 21 se classe cinquième chaîne nationale derrière France 3, TF1, France 2 et M6. Sur cette journée, L'Équipe 21 réalise une part d'audience moyenne à 2,3%.

Le , à l'occasion des championnats du monde de Biathlon, la chaîne réalise une audience historique avec une moyenne de  personnes soit 8,9 % de parts d'audience devant la poursuite masculine et la victoire de Martin Fourcade. Un pic à 1,5 million de téléspectateurs a même été atteint en fin de course. La chaîne L'Équipe est alors ainsi la 3 chaîne nationale derrière TF1 et M6.

Le , la chaîne est  chaîne nationale au moment de l'arrivée de la  étape du Tour d'Italie. 1,1 million de téléspectateurs sont alors devant leur écran. Elle réalise alors la meilleure journée de son histoire avec 2,4 % de PDA. Ce record sera battu deux jours plus tard, le  pour la  étape du Tour d'Italie, avec une part d'audience de 3,0 %. Elle affichera même, pour la dernière demi-heure de l'étape, une moyenne record de 17,5 % de PDA avec 1,4 million de téléspectateurs.

Le , La chaîne L'Équipe signe sa meilleure journée historique avec une part d'audience de 3,4 % lors des championnats du monde de judo 2017 et notamment grâce au  sacre de Teddy Riner, la chaîne s'est alors classée deuxième chaîne nationale lors de son combat, avec en moyenne 1,6 million de téléspectateurs.

Organisation

Dirigeants 
Directeur général de la SNC L'Équipe :
 1998-2002 : Paul Roussel
 2003-2008 : Christophe Chenut
 2008-2014 : François Morinière
 2014-2015 : Philippe Carli
 2015-2018 : Cyril Linette
 depuis 2018 : Jean-Louis Pelé
Directeur de La chaîne L'Équipe :
 Avril 2005 - août 2015 : Xavier Spender
 Août 2015 - février 2016 : Fabrice Jouhaud
 Février 2016 - octobre 2018 : Arnaud de Courcelles
 Depuis janvier 2019 : Jérôme Saporito
Directeur des acquisitions : 
 Depuis février 2016 : Nicolas Manissier

Journalistes et présentateurs

Présentateurs 

  Hafid Hibourg

Journalistes

Commentateurs 
 Claire Bricogne
 Patrick Chassé
 Benoit Cosset
 Guillaume Claret
 Anne-Sophie Bernadi
 Xavier Richefort
 Nicolas Perthuis
 Hafid Ibourg

Consultants

Chroniqueurs

Anciens animateurs et consultants

Diffusion 
TNT : Canal 21
SFR : Canal 21 (en HD et SD)
 Bouygues Télécom : Canal 21 (en HD et SD)
 Freebox TV : Canal 21 (en HD et SD)
La TV d'Orange : Canal 21 (en HD et SD)
CanalSat : Canal 79 (HD sur Satellite, HD sur ADSL)
 Numericable ou SFR fibre : Canal 155
TNT Sat : Canal 21
Fransat : Canal 21 (en HD et SD)

Notes et références

Notes

References

Annexes

Articles connexes 
 Liste des chaînes de télévision en France

Liens externes 

Chaîne de télévision en français en France
Chaîne de télévision en haute définition en France
Média sportif en France
Chaîne de télévision sportive
Chaîne de télévision numéro 21
Chaîne de télévision numérique terrestre en France
Chaîne ou station de télévision fondée en 1998
Chaine